diabeł – w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie: zły, upadły anioł
 diabeł – jedna z kart tarota
 Diabeł – ilustrowany dwutygodnik humorystyczny 
 Diabeł – skała w rezerwacie przyrody Diable Skały na Bukowcu
 Diabeł I – Diabeł VII – 7 turni Diabeł w Tatrach Polskich
 Diabeł – rodzaj ssaka z podrodziny niełazów

 Kinematografia
 Diabeł – amerykański film niemy z 1921 roku
 Diabeł – polski horror z 1972 roku w reżyserii Andrzeja Żuławskiego
 Diabeł – polski film krótkometrażowy z 1985 roku w reżyserii Stanisława Różewicza
 Diabeł – polski film offowy z 2005 roku w reżyserii Tomasza Szafrańskiego
 Diabeł – amerykański film fabularny z 2010 roku w reżyserii Johna Ericka Dowdle'a

Zobacz też